El Torneig de Munic 2014, oficialment conegut com a BMW Open 2014, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 99a edició del torneig es va celebrar entre el 28 d'abril i el 4 de maig del 2014 a MTTC Iphitos de Munic, Alemanya.

El tennista eslovac Martin Kližan va guanyar el segon títol de la seva carrera, i fou el primer tennista provinent de la fase prèvia en guanyar un títol durant aquesta temporada, de fet no succeïa des del juny de 2013 quan Nicolas Mahut s'imposà a 's-Hertogenbosch.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014